Torben Christensen er navnet på flere personer:

 Torben Christensen (teolog) (1921-1983) – dansk teolog, dr.theol. og professor
 Torben Christensen (kunstner) (1950-2004) – dansk kunstner og professor
 Torben Christensen (fodboldspiller) (født 1963) – dansk fodboldspiller